Miejscowości w Polsce
 Kolonia Bilew – nazwa niestandaryzowana, kolonia wsi Bilew w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Kolonia Bilew – wieś w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Łask